HEW ist eine Abkürzung für:
 Hamburgische Electricitäts-Werke
 Haushalts- und Ernährungswissenschaften, siehe Ökotrophologie
 Herforder Elektromotoren-Werke, Hersteller von Elektromotoren, Kirchen-Läutewerken und Kirchturmuhren
 Hof Energie & Wasser GmbH, Stadtwerke von Hof (Saale)
 Hewitt Associates an der Börse
 Health, Education, and Welfare, siehe Gesundheits-, Bildungs- und Wohlfahrtsministerium der Vereinigten Staaten

Abkürzung